Пержхайло — фамилия:

 Пержхайло, Августин Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; 26 апреля 1915.
 Пержхайло, Отто Казимирович — Георгиевский кавалер; майор; № 8279; 26 ноября 1849.